Diese Liste zeigt eine Auswahl der Mitglieder des am 11. Oktober 1842 im Hotel de Strelitz in Hannover gegründeten Hannoverschen Künstlervereins (HKV).



Liste

Weblinks

Einzelnachweise 

Mitglieder des Hannoverschen Kunstlervereins
!

Petra Freese,Bildende Künstlerin,Kunstpädagogin, An der Meerbahn 13, 31515 Wunstorf/Steinhude, Eintritt: 2004